Calvi kan syfta på:
 Anna Calvi - en engelsk singer/songwriter och gitarrist
 Pietro Calvi - en italiensk bildhuggare
 Roberto Calvi - en italiensk bankir och finansman
 Wilhelm Salomon-Calvi - en tysk geolog

Geografi

Frankrike 

 Calvi, stad på Korsika,

Italien 

Calvi, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Benevento, 
 Calvi Risorta, en kommun i provinsen Caserta, i regionen Kampanien i Italien
Calvi dell'Umbria, ort och kommun i provinsen Terni i regionen Umbrien i Italien

Robotskapade Italienförgreningar